«Элизобарра-Торр» — совместный альбом Вячеслава Бутусова и группы «Deadушки», вышедший в 2000 году.

На песни «Настасья» и «Триллипут» были сняты клипы.

На песню «Настасья» был выпущен сингл.

Песня «Моя звезда» звучит в финальных титрах фильма Алексея Балабанова «Война».

Список композиций

Название альбома

Участники записи 
 Вячеслав Бутусов — композитор, автор текстов, исполнитель, вокал, гитара.

группа Deadушки:

 Алексей Рахов, Виктор Сологуб — композиторы-аранжировщики, исполнители, клавиши, гитара, компьютеры, бэк-вокал.

В записи принимали участие:
 Григорий Сологуб — гитара (6).
 Филипп Сологуб — компьютерные шумы (1).
 Борис Истомин — компьютерный монтаж.
 Александр Докшин — звукорежиссёр.
 Борис Исаев, Юрий Богданов — инженеры.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Элизобарра-Торр в интернет-журнале «Время Z»

Альбомы Вячеслава Бутусова
Альбомы группы «Deadушки»